Новополтава — село в Ключевском районе Алтайского края. Административный центр Новополтавского сельсовета.

Население

История 
Основано в 1888 году. В 1928 г. село Ново-Полтава состояло из 272 хозяйства, основное население — украинцы. Центр Ново-Полтавского сельсовета Ключевского района Славгородского округа Сибирского края.

Известные люди 
В селе родились:
 Курченко, Надежда Владимировна (1950—1970) — бортпроводница Аэрофлота Сухумского авиационного отряда. Погибла 15 октября 1970 года, пытаясь предотвратить угон самолёта террористами. Указом Президиум Президиума Верховного Совета СССР за мужество и отвагу Надежда Курченко была награждена боевым орденом Красного Знамени (посмертно).

Примечания 

Населённые пункты Ключевского района